Сиодоны  — семейство мелких хищных или всеядных дейноцефалов среднепермской эпохи. Относятся либо к титанозухиям, либо к антеозаврам. Семейство включает в себя 4 рода.

Роды 

 Сиодон (Syodon) — некрупный (длина черепа около 20 см) дейноцефал. Описан С. Куторгой как Syodon biarmicum в 1838 году по единственному верхнему клыку из медистых песчаников Пермской губернии. В 1880 году У. Твелвтриз описал фрагмент верхнечелюстной кости с таким же клыком как Cliorhizodon orenburgensis. И. А. Ефремов показал, что обе находки принадлежат к одному виду. Позднее описание дополнил Ю. А. Орлов на основе материалов из Ишеево, отнесенных к новому виду S. efremovi. Череп относительно низкий, челюсти довольно длинные. Клыки направлены практически вперёд, дугообразно изогнуты, округлые в поперечнике, тупые. Заклыковые зубы многочисленные, тупые, низкие, иногда стоят в челюсти попарно. Возможно, это приспособление для раздавливания пищи. Крупные глазницы. Отверстие для теменного глаза приподнято на высоком бугре. Пахиостоз не развит. Обнаружен в Ишеевской фауне в Татарии и Оренбуржье. Три вида — S. biarmicum, S. efremovi и S. gusevi (последний ранее относился к роду Notosyodon). Нотосиодон найден в Оренбургской области, возможно, это синоним типового вида (который очень плохо известен).
 Австралосиодон (Australosyodon nyaphuli) — обнаружен в среднепермских отложениях зоны Eodicynodon в Кароо. Описан Б. Рубиджем в 1994 году. От сиодона отличается более высоким черепом и некоторыми другими деталями анатомии. Размеры несколько крупнее — длина черепа около 25 см
 К семейству иногда относят род археосиодон (Archaeosyodon) из очёрской фауны, с единственным видом Archaeosyodon praeventor. Это довольно крупное животное, с черепом до 30 см длиной. С сиодонами его сближает строение зубов, клыки также сильно изогнуты, тупые заклыковые зубы. Внешне череп напоминает череп титанозуха или джонкерии.
 Микросиодон (Microsyodon), с единственным видом Microsyodon orlovi, описан из более древних отложений Голюшерминского комплекса по фрагментарным остаткам (правая максилла), также сходен с сиодоном по строению зубов. Это мелкое животное с черепом около 13 см длиной. Часто оба этих рода относят к семейству титанозухид.
М. Ф. Ивахненко относит сиодона к монотипичному семейству Syodontidae, а австралосиодона, микросиодона и археосиодона — к титанозухиям.

Образ жизни сиодонов вызывает споры. Ю. А. Орлов (1961) указывает, что ишеевский сиодон мог быть всеядным или питаться моллюсками (на что указывают давящие щечные зубы). Сейчас преобладает мнение, что сиодоны — рыбоядные хищники, хватавшие рыбу крючковидными клыками. В то же время, зачастую клыки прижизненно обломаны или стерты почти до основания, что, видимо, не мешало животным питаться.

Описанные Э. Олсоном в 1962 году фрагментарные остатки терапсида Eosyodon hudsoni из свиты Сан-Анжело Техаса на самом деле принадлежат пеликозавру Dimetrodon angelensis.

Примечания

Литература 
 Голубев В. К. Стратотипы и опорные разрезы верхней перми Поволжья и Прикамья. — Казань: Экоцентр, 1996. — С. 381—389.
 
 Ископаемые рептилии и птицы. Ч. 1. / под ред. М. Ф. Ивахненко и Е. Н. Курочкина. — : ГЕОС, 2008. — С. 116—121.
 
 Чудинов П. К. Ранние терапсиды. — : Наука, 1983. — С. 81—82, 84—97.
 Valentin P. Tverdokhlebov, Galina I. Tverdokhlebova, Alla V. Minikh, Mikhail V. Surkov, and Michael J. Benton, (2005) Upper Permian vertebrates and their sedimentological context in the South Urals, Russia, Earth-Science Reviews 69 27-77 55.

Ссылки 
 М. Ф. Ивахненко Эволюция позднепалеозойских тетрапод как эволюция их биоморф
 https://web.archive.org/web/20080414095012/http://www.palaeos.com/Vertebrates/Units/400Therapsida/500.html#Notosyodon
 https://web.archive.org/web/20080414095012/http://www.palaeos.com/Vertebrates/Units/400Therapsida/500.html#Syodon
 http://www.paleofile.com/Demo/Mainpage/Taxalist/Dicynodon.htm

Дейноцефалы
Семейства синапсид
Синапсиды пермского периода